

Вільканово — село в гміні Свідниця Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Вільканово — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства